Арылах — название нескольких сёл в Якутии:
 Арылах — село в Вилюйском улусе.
 Арылах — покинутое село в Кобяйском улусе на Лене.
 Арылах — село в Мирнинском улусе.
 Арылах (Жархан) — село в Сунтарском улусе, образует Жарханский наслег.
 Арылах — село в Сунтарском улусе, центр Тюбяй-Жарханского наслега.
 Арылах — село в Усть-Алданском улусе.
 Арылах — село в Чурапчинском улусе.
 Арылах — село в Ленском улусе.
 Арылах — село в Кобяйском улусе (Лоччегирский 1-й наслег).
 Арылах — село в Усть-Майском улусе.